Wandinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wandinger (1913–1978), deutscher Heimatschriftsteller
 Franz Wandinger (1897–1961), deutscher Goldschmied
 Hermann Wandinger (1897–1976), deutscher Goldschmied
 Nikolaus Wandinger (* 1965), deutscher Theologe